Križnica je lahko:
 križnica (kost)
 Križnica, Pitomača